Сейняйоки:

 Сейняйоки — город в провинции Западная Похьянмаа в Финляндии.
 Сейняйоки — аэропорт, находится в Илмайоки, Финляндия, примерно в 11 км к юго-западу от центра города Сейняйоки.